Begovaja (Беговая) può riferirsi a:
 Begovaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Begovaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo